Christel Hornstein (* 1954 in der Lutherstadt Eisleben) ist eine deutsche Journalistin, Sozialwissenschaftlerin und war zwischen 2000 und 2020 Gleichstellungsbeauftragte der Bergischen Universität Wuppertal.

Leben 
Hornstein absolvierte eine journalistische Ausbildung und war anschließend mehrere Jahre in diesem Bereich berufstätig. Später promovierte sie in Wuppertal und war 1998 und 1999 Sprecherin der Gleichstellungskommission im Fachbereich Architektur. Sie wurde 2000 Gleichstellungsbeauftragte der Bergischen Universität und 2001 Vorsitzende der Gleichstellungskommission der Universität. Bis 2002 war sie vier Jahre im Senat vertreten. Bis 2003 war sie Mitglied der Evaluationskommission des Fachbereichs Architektur.

Außerhalb der Hochschule war sie von 2001 bis 2003 Sprecherin der nordrhein-westfälischen Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen, kurz LaKoF. Seit 2012 ist sie als Expertin im „Zentrum für Kompetenzentwicklung für Diversity Management in Studium und Lehre an Hochschulen in NRW“ (KomDiM) tätig und seit 2013 als Transferagentin im EU-Projekt „GenderTime“.

Als Gleichstellungsbeauftragte der Universität war Hornstein außerdem Herausgeberin des lokalen Gleichstellungsmagazins magazIN.

Einzelnachweise 

Journalist (Deutschland)
Sozialwissenschaftler
Person (Bergische Universität Wuppertal)
Frau
Geboren 1954
Deutscher